Portico ist:
 die italienische Bezeichnung für einen Portikus
 Portico Quartet, britische Band
 Hyundai Portico, ein Konzeptauto von Hyundai
die Bezeichnung für das von Bibliotheken und Verlagen eingesetzte Portico-Langzeitarchivierungssystem

Siehe auch:
 Portico Library, historische Bibliothek in Manchester, England